Викто́рия (Ви́ки) Райт (; ) — шотландская кёрлингистка.

В составе сборной Великобритании чемпион . В составе сборной Шотландии участница , чемпионка и призёр . Неоднократная чемпионка Шотландии.

Играет на позициях третьего и первого.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (, ), серебро (, ), бронза ().
 : серебро ().
 : бронза ().

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width="70"| Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной || Турниры
|-
| 2011—12 || Дженнифер Доддс || Rebecca Kesley || Mhairi Baird || Вики Райт || ||  (6 место)
|-
| 2012—13 || Jennifer Martin || Хейзел Смит || Вики Райт || Mhairi Baird || ||  (5 место)
|-
| 2013 || Ханна Флеминг || Лорен Грэй || Дженнифер Доддс || Abigail Brown || Вики Райттренер: Дебби Нокс ||  
|-
| 2013—14 || Jennifer Martin || Хейзел Смит || Вики Райт || Mhairi Baird || тренер: Клэр Милн ||   
|-
| 2014—15 || Лорен Грэй || Дженнифер Доддс || Вики Райт || Mhairi Baird || ||  (4 место)
|-
| 2015—16 || Лорен Грэй || Дженнифер Доддс || Вики Райт || Mhairi Baird || ||  
|-
| 2016—17 || Ханна Флеминг || Дженнифер Доддс || Элис Спенс || Вики Райт || ||  
|-
| 2017—18 || Ханна Флеминг || Дженнифер Доддс || Элис Спенс || Вики Райт || Софи Джексон (ЧМ)тренер: Нэнси Смит ||   (9 место)
|-
| 2018—19 || Дженнифер Доддс || Вики Адамс || Вики Райт || Лорен Грэй || тренер: Дэвид Мёрдок || КМ 2018/19 (1 этап) (6 место)
|-
| 2018—19 || Ив Мюрхед || Дженнифер Доддс || Виктория Чалмерс || Лорен Грэй || Вики Райттренер: Гленн Ховард ||  (6 место) 
|-
| 2019—20 || Ив Мюрхед || Лорен Грэй || Дженнифер Доддс || Вики Райт || Софи Синклертренер: Нэнси Смит ||  
|-
| 2019—20 || Ив Мюрхед || Лорен Грэй || Дженнифер Доддс || Вики Райт || тренер: Кристиан Линдстрём ||  
|-
| 2020—21 || Ив Мюрхед || Вики Райт || Дженнифер Доддс || Лорен Грэй || Софи Синклертренер: Кристиан Линдстрём ||  (8 место)
|-
| 2021—22 || Ив Мюрхед || Виктория Райт || Дженнифер Доддс || Хейли Дафф || Мили Смиттренер: Кристиан Линдстрём ||  ЗОИ 2022 (квал. 2021)  
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling, микст)
|-
| 2013—14 || 'Грег Драммонд || Вики Адамс || Colin Howden || Вики Райт || Mhairi Baird ||  (9 место)
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling, микст-дабл)
|-
| 2017—18 || Грег Драммонд || Вики Райт || || || ||  (7 место)
|-
| 2019—20 || Вики Райт || Грант Харди || || || ||  (9 место)
|-
| 2021—22 || Вики Райт || Грант Харди || || || ||  (9 место)
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 
 Curling: Vicky Wright Curling – University of Stirling - Winning Students
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу